Josef August Schultes (1773-1831), een Oostenrijks medicus, natuurwetenschapper, botanicus
 Julius Hermann Schultes (1804-1840), een Oostenrijks botanicus, zoon van Josef Schultes